Super Junior Full House (Corea: 슈퍼 주니어 의 풀하우스) es una serie de televisión protagonizada por Super Junior, fue emitida el 27 de mayo del 2006, al 26 de agosto del 2006.

Historia 
Anya y Eva son dos estudiantes de intercambio Rusa (Rusia) y Japonesa (Japón) ellas tienen que convivir durante un mes con 6 de los 13 miembros del famoso grupo Coreano Super Junior (Siwon, Donghae, Kang-in, Heechul, Han Geng y Kibum). Durante ese mes debieron practicar ellas su Coreano y ellos su Inglés, aprendiendo a convivir y a hacer las tareas domésticas. Las chicas visitaron los lugares típicos de Seúl, la capital de la República de Corea del Sur, y practicaron también las costumbres del país.
La serie consta de 13 capítulos.

Video 
Enlace para ver Super Junior Full House .
http://www.dailymotion.com/video/xfj9a1_super-junior-full-house-1-1-subs-espanol_creation#.Ubk-W5zNkWs

Páginas Oficiales 
 Página oficial SM Entertainment
 Página oficial de Super Junior

Super Junior
Series de televisión de los años 2000